Adelberger ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Adelberger (1925–2000), deutscher Politiker (CSU)
 Eric G. Adelberger (* 1938), US-amerikanischer Physiker

Siehe auch:
 Adelberg (Begriffsklärung)
 Adelberga/Adelperga
 Adelsberger